

Œuvres 

 Bounty. Les Prisonniers de l'évasion, roman historique de Stéphane Attard, publié en 2004 ;

Les Révoltés du Bounty peut faire référence à :

roman
 Les Révoltés de la Bounty, roman de Jules Verne, publié en 1879 ;
 Les Révoltés de la Bounty, roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall, publié en 1932 ;

cinéma
 In the Wake of the Bounty, film de Charles Chauvel, sorti en 1933 ;
 Les Révoltés du Bounty, film de Frank Lloyd avec Clark Gable, sorti en 1935 ;
 Les Révoltés du Bounty, film de Lewis Milestone avec Marlon Brando, sorti en 1962 ;
 Le Bounty, film de Roger Donaldson, sorti en 1984.

Voir aussi